Udima puede referirse a:

 Udima (Universidad a Distancia de Madrid), universidad privada de Madrid, España; o
 Udima, o Hacienda Udima es un pueblo de Cajamarca, Perú.